Eskilstuna (gemeente), een gemeente in Zweden
 Eskilstuna (stad), de hoofdstad van deze gemeente